Die 1. divisjon 1994 war die insgesamt 32. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die vierte unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 1. Mai 1994 und endete am 2. Oktober 1994.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Durch die Aufstockung der Tippeligaen von 12 auf 14 Vereine stiegen aus den beiden Gruppen die Meister und Zweitplatzierten auf. Die jeweils letzten zwei Vereine stiegen in die 2. divisjon ab.

Gruppe 1

Gruppe 2

Weblinks 
 1. division Gr. 1 fotball.no
 1. division Gr. 2 fotball.no

Fußballsaison 1994
1994